župa Dragunja
 Dragunja Donja
 Dragunja Gornja
 Dragunja (Tuzla, BiH), mjesna zajednica u Općini Tuzli.